Geografia:
 Nom àrab de Brao
 Capital del Djabal Nafusa oriental, vegeu Djadu